Distretto di Jacas Chico – distretto della provincia di Yarowilca 
 Distretto di Jacas Grande – distretto della provincia di Huamalíes